Филип «Фил» Ченье (; родился 30 октября 1950 года, Беркли, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Калифорнийском университете в Беркли, в 1971 году был выбран на так называемом хардшип-драфте под 4-м номером командой «Балтимор Буллетс». Хардшип-драфт — это процедура выбора игроков НБА, которых не выбрали на драфте не потому, что их все пропустили, а потому, что до драфта их по тем или иным причинам просто не допустили. Позже выступал за команды «Кэпитал/Вашингтон Буллетс», «Индиана Пэйсерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В сезоне 1977/1978 годов Ченье стал чемпионом НБА в составе Вашингтона. Три раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1974—1975, 1977). Один раз включался во 2-ю сборную всех звёзд НБА (1975). Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1972). Всего за карьеру в НБА сыграл 578 игр, в которых набрал 9931 очко (в среднем 17,2 за игру), сделал 2063 подбора, 1742 передачи, 682 перехватов и 238 блок-шота.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Кэпитал Буллетс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Родившиеся в Беркли